Königsplatz kan syfta på:

 Königsplatz (Augsburg) – en plats i Augsburg
 Königsplatz – en plats framför Reichstag i Berlin, idag Platz der Republik
 Königsplatz (Wrocław) – en plats i Breslau, idag i Wrocław
 Königsplatz (Kassel) – en plats i Kassel
 Königsplatz (München) – en plats i München